Премия «Scream» за лучший телесериал.

Ссылки 
 Официальный сайт 

Премия Scream
Фантастические телесериалы
Телевизионные премии США